Helgon eller helgonet  kan syfta på:

 Helgon – heliga personer som är föremål för vördnad (douleia), särskilt efter sin död
 Skyddshelgon – de helgon som är utsedda att vaka över en speciell företeelse
 Helgon.se – en svensk community
 Helgonet – en fiktiv figur
 Helgonet (TV-serie) – en TV-serie
 Helgonet (serietidning) – en svensk serietidning
 Helgonet (film) –  en amerikansk action-thriller från 1997
 Helgonet Lucia – ett helgon